Ураксин — фамилия; имеет женскую форму Ураксина.
 Ураксин, Зиннур Газизович (1935—2007) — языковед, писатель, общественный деятель, академик АН РБ, доктор филологических наук, профессор.
 Ураксина, Расима Минибулатовна (1950—2015) — советская и российская поэтесса, драматург, фольклорист, переводчик, кандидат филологических наук.